Juan Díaz (actor) puede referirse a:

 Juan Díaz (1939), actor argentino más conocido como Cuchuflito;
 Juan Díaz (1976, actor español cuyo nombre completo es Juan Díaz Pardeiro.